

Acronyme 
AVI peut faire référence à :
 Audio Video Interleave, un format de fichier multimédia ;
 assurance vieillesse individuelle, une assurance ouvrant droit à la retraite forfaitaire ;
 Asociación Valdáliga Independiente, un parti politique local de Cantabrie, en Espagne ;
 Asa Vita no Ifampitsarana, un parti politique de Madagascar ;
 .
 Aluehallintovirasto en Finlande

Nom 

 Michael Avi-Yonah, un archéologue et historien israélien.

Prénom 
Avi est un diminutif du prénom Abraham, Avriel ou Avram.